SPECTRE eller spectre har flere specialiseringer:
 Hovedbetydning: Spectre er et fransk og engelsk ord, som betyder spøgelse, som igen er fra latin spectrum som betyder fremtoning
 Spectre (it-sikkerhedssårbarhed) - flere sikkerhedssårbarheder i microprocessorer
 Spectre - den 24. film i James Bond-serien
 SPECTRE (James Bond) - fiktiv forbryderorganisation fra flere James Bond-romaner og -film